Фингар:

 Фингар, Томас — высокопоставленный аналитик спецслужб США, ныне профессор Стэнфордского университета.
 Фингар (V век) — мученик корневильский.